MR est un sigle, qui peut désigner :
 MR, le récepteur des minéralocorticoïdes ;
 mr, le gène morula, un stade de développement de la drosophile ;
 Mr (sans point en anglais britannique), Mr. (avec un point en anglais américain), l’abréviation de Mister en anglais. En français, l’abréviation conventionnelle de Monsieur est M.. La graphie Mr est quant à elle obsolète (cf. Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale, , Éd. Actes Sud. ).
 , le nom de plusieurs partis politiques ;
 Le Mouvement des réformateurs, un parti politique français ;
 Le Mouvement radical, un parti politique français ;
 Middle-Rear Layout, un mode de transmission de la puissance aux roues arrière sur un véhicule à moteur central-arrière (voir Automobile layout) ;
 MR. Matériel roulant du métro de Paris (MR3V, MR6V, MRV)

MR est un code, qui désigne la Mauritanie
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .mr
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 langue Marathi (ISO 639-1 code "mr")

Mr. peut désigner un artiste plasticien japonais

Voir aussi
 Toyota MR, une gamme de modèles de voitures  produites par Toyota

Abréviation